Николай Баумгартен:
 Баумгартен, Николай Александрович (1867—1939) — русский генеалог, специалист по генеалогии русских князей XI—XVI веков.
 Баумгартен, Николай Карлович (1806—1886) — русский генерал от кавалерии, участник русско-турецкой войны 1828-1829 гг. и подавления восстаний в Польше 1830 и 1863 гг.